

Села:
 Качанівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Качанівка — Сумська область, Охтирський район
 Качанівка — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Підволочиський район)

Селище:
 Качанівка — Чернігівська область, Прилуцький район (до 2020 року — Ічнянський район)

Залізнична станція:
 Качанівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці у однойменному селищі Чернігівської області

Інше:
 Качанівка — національний історико-культурний заповідник в селищі Качанівка Прилуцького району Чернігівської області

Села:
 Качанівка — Курська область, Касторенський район
 Качанівка — Тульська область, Тепло-Огарьовський район

Качанівка — колишня сільська гміна у Скалатському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої